Piojó kan syfta på:

Colombia 

 Piojó (kommun), Atlántico, 
 Piojó (ort), Atlántico,